

Загальна інформація 
Таблиця містить загальну інформацію щодо текстових процесорів.

Розширені можливості 
Таблиця показує наявність розширених можливостей текстових процесорів.

Сумісність з різними операційними системами 
Ця таблиця дає порівняння того, як текстові процесори сумісні з різними операційними системами.

Можливості імпорту та відкривання файлів 
У цій таблиці наведено порівняння форматів файлів, які кожен текстовий процесор може імпортувати або відкрити.

Можливості експорту та збереження файлів 
У цій таблиці наведено порівняння форматів файлів, в яких текстовий процесор може експортувати або зберегти документ.

Див.також 
 Текстовий редактор
 Текстовий процесор
 TeX
 Мова розмітки даних

Посилання 
 
 Evolution of Word Processors
 Хронологія текстових процесорів
 http://poradumo.com.ua/43690-sho-take-tekstovii-procesor-tekstovii-procesor-microsoft-word/

Текстові редактори
Офісні пакети